Bandengan (Jepara)
 Bandengan (Kota Kendal)
 Bandengan (Mundu)
 Bandengan (Pekalongan Utara)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing